Rue Chardon-Lagache – strada del XVI arrondissement di Parigi
 Chardon-Lagache – stazione della metropolitana di Parigi